Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Динамика численности населения 

(по данным всесоюзных и всероссийских переписей):

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 
В таблицу ниже включены 54 национальности, численность которых по переписи 2010 года более 70 человек. Сортировка дана по последней переписи.

Общая карта

Миграция 
Воронежская область традиционно является одним из 15 миграционно привлекательных регионов РФ в постсоветский период. Миграционный прирост области обеспечивают как внутрироссийские (20 %), так и международные мигранты (80 %). Прирост во внутрироссийской миграции в 2016 году составил 3 018 человек. Область довольно успешно конкурирует с Москвой за миграционные потоки из Липецкой, Белгородской, Тамбовской и Ростовской областей. Но наибольший вклад в миграционный прирост области вносят Украина, Узбекистан, Армения, Казахстан и Молдова. Положительное миграционное сальдо области во многие годы полностью замещает естественную убыль населения. К примеру, в 2015 году миграционный прирост в 12 213 человек увеличил численность населения области на 2 330 человек. B 2016 году миграционный прирост в 12 546 человек увеличил общую численность населения области на 1 931 человека, что благоприятно сказывается на её экономике. Впрочем, только в половине районов области наблюдается миграционный прирост.

Примечания 

Воронежская область